In der Digitaltechnik sind Dualzähler verschiedenartig realisiert:

 Synchronzähler
 Asynchronzähler
 Ringzähler